Miles O'Keeffe – attore statunitense
 Georgia O'Keeffe –  pittrice statunitense
 John O'Keeffe – commediografo, cantante e librettista irlandese

Pagine correlate 

 O'Keefe